Пивабиска — топоним в провинции Онтарио, Канада:

 Пивабиска (озеро)

 Пивабиска (река)